Přírodní gallium (31Ga) se skládá ze dvou stabilních izotopů: 69Ga (přirozený výskyt 60,108 %) a 71Ga (39,892 %). Bylo také popsáno 30 radioizotopů tohoto prvku a tři jaderné izomery. Nejstabilnější radioizotopy jsou 67Ga (poločas přeměny 3,261 7 dne), 72Ga (14,10 h) a 66Ga (9,49 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 5 hodin, většinou pod 1 minutu. Radioizotopy s nukleonovým číslem 68 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy zinku, zatímco u 70Ga a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na germanium.

Gallium-67 
Gallium-67 vyzařuje záření gama (ihned po záchytu elektronu) a používá se v nukleární medicíně, často jako volný kationt, Ga3+.

Gallium-68 
68Ga je izotop, který vyzařuje pozitrony. Získává se v generátorech gallia-68 a využívá v malém množství v pozitronové emisní tomografii.

Seznam izotopů

Reference 

gallium
Gallium